Рајац може бити:
 Рајац, планински предео у централној Србији,
 Рајац, насељено место у општини Калиновик,
 Рајац, насељено место у општини Коњиц,
 Рајац, насељено место у општини Неготин или
 Рајац, насељено место у општини Чачак.

Види још 
 Рајец (вишезначна одредница)